

Toponyme

Jerez de la Frontera
 Jerez de los Caballeros
 Jérez del Marquesado

Jerez, ville dans le département de Jutiapa.

Jerez (rivière), rivière

Voir aussi